DEF CON je armádní stupnice označující obrannou pohotovost armády USA. Viz hlavní článek DEFCON.

Může dále označovat:

 DEF CON, hackerskou konferenci
 DEFCON (počítačová hra), realtime strategickou hru z roku 2006